Kesselspitze ist Name oder Namensbestandteil folgender Berge:

 Kesselspitz (), Berg in den Allgäuer Alpen
 Kesselspitze (Stubaier Alpen) (), Berg in den Stubaier Alpen
 Kesselspitze (Hafnergruppe) (), Berg in der Hafnergruppe (bzw. Ankogelgruppe)
 Große Kesselspitze (Schladminger Tauern) (), Berg in den Schladminger Tauern
 Große Kesselspitze (), Berg in den Radstädter Tauern
 Kleine Kesselspitze (), Berg in den Radstädter Tauern
 deutsche Bezeichnung des Berges Kotlový štít () in der Hohen Tatra